Eickhorst is de naam van meerdere Duitse dorpen of wijken:
 Eickhorst (Dähre), Sachsen-Anhalt
 Eickhorst (Hille), Nordrhein-Westfalen
 Eickhorst (Vordorf), Niedersachsen